Mabon ist
 eine Gestalt der walisischen Mythologie, Mabon
 die Herbsttagundnachtgleiche im Wicca-Jahreskreis, Wicca-Jahreskreis: Mabon
 eine Schweizer Thrash-Metal-Band, Mabon (Band)

Mabon ist der Familienname folgender Personen:
 Dickson Mabon (1925–2008), britischer Politiker
 Willie Mabon (1925–1985), US-amerikanischer R&B-Musiker